Ша́лва Ясо́нович Амиранашви́ли (; 26 марта (7 апреля) 1899, Они Рачинского уезда Кутаисской губернии — 9 февраля 1975, Тбилиси) — советский искусствовед, специалист по истории грузинского и иранского искусства. Член-корреспондент АН СССР с 29 сентября 1943 года по Отделению истории и философии (история искусств). Академик АН ГССР (1955).

Биография 
Родился в семье учителя, окончил классическую гимназию в Поти (1917). В 1918—1922 годах учился на философском факультете Тифлисского университета у И. А. Джавахишвили, Э. С. Такаишвили, Г. Н. Чубинашвили. По окончании университета (первый выпуск), был оставлен при кафедре истории и теории искусств для подготовки к профессорскому званию. В 1923—1925 годах находился в командировке в Москве и Ленинграде, где занимался каталогизацией памятников древнерусского и византийского искусства, консультируясь с Д. В. Айналовым, Н. Я. Марром, Л. А. Мацулевичем и Б. В. Фармаковским. С 1925 года преподавал в Тифлисском (Тбилисском) университете и Академии художеств Грузии. Доктор искусствоведения, профессор (1936), заведующий кафедрой искусствоведения ТГУ. Член ВКП(б) с 1939 года. Заслуженный деятель науки ГССР (1959). Консультант редакции 3-го издания БСЭ по архитектуре и изобразительному искусству (1969—1975).
  
С 1928 года работал в Государственном музее искусств Грузии; директор (1939—1975). В качестве руководителя музея внёс значительный вклад в работу по комплектованию коллекций, охране, консервации и реставрации памятников искусства Грузии; в частности, в 1936 году пригласил для копирования грузинских фресок Т. С. Шевякову. Руководил рядом археологических экспедиций. Был одним из организаторов VII Всесоюзной конференции византинистов, состоявшейся в 1965 году в Тбилиси.

Вместе с Э. С. Такаишвили активно содействовал возвращению в СССР художественных ценностей, попавших за рубеж после Октябрьской революции и оказавшихся под угрозой конфискации французскими властями. В 1945 году по поручению СНК СССР был командирован в Париж для возвращения произведений искусства, вывезенных из Грузинской Республики меньшевистским правительством в 1921 году.

Похоронен в Дидубийском пантеоне. В 1991 году Музею искусств Грузии было присвоено имя Ш. Я. Амиранашвили.

Научная деятельность 
Один из первых исследователей христианских памятников на территории Грузии и вообще Закавказья, автор свыше 100 научных публикаций. Поскольку большинство памятников средневековой грузинской архитектуры, монументальной живописи и прикладного искусства не было опубликовано, центральное место в работах Ш. Я. Амиранашвили отводилось первоначальной обработке материала: датировкам, расшифровке эпиграфики, описанию структуры сооружений, иконографической программы росписей, художественных средств выражения и живописной техники.

В изучении истории грузинского искусства Шалва Ясонович был «первопроходцем»: он мог ошибаться в отдельных деталях, датировках и атрибуциях, но именно эта его роль одного из первых исследователей огромного раздела науки бесконечно велика.

Вместе с тем учёный создал систематические обзоры истории грузинского искусства. Чрезвычайно ценными считаются его исследования специфики грузинской иконографии, в том числе об изображениях грузинских святых. В заслугу Ш. Я. Амиранашвили ставят проделанный им анализ международных контактов грузинского искусства, как с Византией, так и с Древней Русью, Ираном, восточносредиземноморскими странами.

Основные работы 
 «Образ святого Георгия из Хоби» // «Исторический вестник», 1923
 «Убиси. Материалы по истории грузинской стенной живописи» (1929)
 «Заметки о происхождении некоторых приёмов фресок Нередицы» (1933, на фр. яз.)
 «Бека Опизари» (1939, 2-е изд. 1956)
 «Иранская станковая живопись» (1940)
 «Иранская живопись XVIII—XIX вв.» (1941)
 «История грузинского искусства» (1944; 5-е изд. 1971)
 «Древнейший образец грузинской рельефной скульптуры» // «Известия музея Грузии. Вып. XII» (1944)
 «История грузинской монументальной живописи» (1957)
 «Государственный музей искусств Грузинской ССР» (1960, составитель)
 «Эмали Грузии» (1962, на фр. яз.)
 «Вклад Грузии в сокровищницу художественной культуры» (1963)
 «Грузинская миниатюра» (1966; в сер. «Памятники древнего искусства»)
 «Миниатюры XVI—XVIII вв. к поэме „Витязь в тигровой шкуре“» (1966, совм. с Г. Д. Горделадзе)
 «Нико Пиросманашвили» (1967, составитель)
 «Сокровища Грузии» (1971, на чешск. яз.)
 «Феофан Грек и Андрей Рублёв» // «Андрей Рублёв и его эпоха» (1971)
 «Хахульский триптих» (1972)
 «Грузинский художник Дамиане» (1974)

Многие работы Ш. Я. Амиранашвили переведены на европейские языки.

Награды 
 орден Ленина
 орден Трудового Красного Знамени (10.06.1945)
 два других ордена
 медаль

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Государственный музей искусств им. Ш. Я. Амиранашвили на сайте музеев Грузии

Искусствоведы СССР
Директора музеев СССР
Историки искусства СССР
Выпускники Тбилисского государственного университета
Преподаватели Тбилисского государственного университета
Академики АН Грузинской ССР
Заслуженные деятели науки Грузинской ССР
Члены КПСС
Похороненные в Дидубийском пантеоне
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 6-го созыва 
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 7-го созыва